A 31 403-es számú közút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Pest megye és Budapest területén. Az M31-es autópálya és az M0-s autóút találkozásának egyik csomóponti útja.

Az M0-s autóút az 54. kilométere környékén jár azon a szakaszon, ahol kiágazik belőle az M31-es autópálya, Budapest és Nagytarcsa határvidékén. A csomópont le- és felhajtó ágai azonban az M0-ssal nem találkoznak közvetlenül: mindkét pályairányban egy olyan, az M0-ssal párhuzamos kísérő útból ágaznak ki, vagy torkollnak bele, amelyek itt több, egymáshoz közeli keresztezés forgalmát is kiszolgálják. [Egyetlen kivétel ez alól a 31 402-es út, mely már az M0-sba torkollik.] A Budakalász felé vezető forgalomban ez a kisegítő útszakasz a 90 834-es, a Budaörs felé vezető forgalomban pedig a 90 841-es számozást viseli.

A 31 403-es számú út a csomópontnak az az ága, amely a Budakalász felől érkező forgalmat vezeti rá az M31-esre, de nem találkozik közvetlenül az M0-ssal, a 90 841-esből ágazik ki, Budapest területén. Leír egy hurkot, majd felüljárón elhalad el az M0-s, valamint az azt kísérő 90 841-es és 90 834-es utak fölött. Addig tart a kilométer-számozása, amíg nem találkozik a 31 401-es úttal. Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 957 méter.

A csomópont további átkötő ágai: 31 401-es Budaörs felől, 31 402-es Budaörs felé és 31 404-es Budakalász felé.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 7.

Jegyzetek

31403
31403